Thomas Rayner Dawson, britanski problemist, * 28. november 1889, Leeds, † 16. december 1951.

Thomas Dawson je objavil prvi problem (dvopoteznik) leta 1907. V njegovi obsežni šahovski zapuščini je 5320 problemov pravljičnega šaha, 885 direktnih matov, 97 samomatov in 138 končnic. 120 njegovih problemov je dobilo nagrade, še 211 pa pohvale.

Dawson je izumil različne pravljične šahovske figure (kobilica) in šahovske različice. Bil je urednik revij Problemist (1922-1931) ter  Fairy Chess Review (1930-1951).

Njegove šahovske publikacije:
 Retrograde Analysis (+ W. Hunsdorfer), 1915 
 Fata Morgana (+ Birgfeld, Nanz, Massmann, Pauly), 1922
 Asymmetry (+ W. Pauly), 1928
 Caissa's Wild Roses, 1935 
 C. M. Fox, His Problems, 1936 
 Caissa's Wild Roses in Clusters, 1937 
 Ultimate Themes, 1938 
 Caissa's Fairy Tales, 1947

Zunanje povezave 
 http://www.bcps.knightsfield.co.uk/trd-biogr.html 
 http://concise.britannica.com/ebc/art-19271 
 Problemi na PDB Serverju

Britanski šahisti
Šahovski problemisti